Марана — имя собственное и топоним.

Персоналии 
 Марана Верийская (IV век — V век) — сирийская дева, затворница, преподобная.

Топоним 
  США
 Марана — город в штате Аризона, расположен в округе Пима и частично в округе Пинал.

  
 Марана — деревня в уезде Пярнумаа, Эстония.